Stygocarididae är en familj av kräftdjur. Stygocarididae ingår i ordningen Anaspidacea, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stygocarididae 2 arter. 

Stygocarididae är enda familjen i ordningen Anaspidacea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Stygocarididae